Delivered At Place
 DAP (ген)